Nikola Kovačević (cyryl. Никола Ковачевић, wym. []; ur. 14 lutego 1983 w Kraljevie) – siatkarz reprezentacji Serbii, grający na pozycji przyjmującego. 

Na Mistrzostwach Świata w 2010 r. we Włoszech zdobył brązowy medal.

W 2011 r. w Austrii i Czechach zdobył mistrzostwo Europy, a na zakończenie turnieju został wybrany najlepiej przyjmującym siatkarzem. Dwukrotnie sięgał po brązowy medal mistrzostw Europy w 2007 i 2013.

Jego młodszy brat Uroš, również jest siatkarzem i reprezentantem Serbii. Poprzednio żonaty z Jasminą, z którą ma dwie córki – Miję oraz Emmę. Obecną żoną jest Ana, z którą ma syna Noa.

Sukcesy reprezentacyjne 
Mistrzostwa Europy:
  2011
  2007, 2013
Liga Światowa:
  2008, 2009, 2015
  2010
Mistrzostwa Świata:
  2010

Sukcesy klubowe 
Mistrzostwo Serbii i Czarnogóry:
  2003
Mistrzostwo Grecji:
  2010
Mistrzostwo Polski:
  2013
Mistrzostwo Chin:
  2015
Mistrzostwo Francji:
  2015
Mistrzostwo Iranu:
  2017
Superpuchar Rumunii:
  2017
Mistrzostwo Rumunii:
  2018

Nagrody indywidualne 
 2011: Najlepszy przyjmujący Mistrzostw Europy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Urodzeni w 1983
Ludzie urodzeni w Kraljevie
Serbscy siatkarze
Siatkarze Top Volley Latina
Siatkarze Resovii
Siatkarze Uralu Ufa
Siatkarze Blu Volley Werona 
Siatkarze Paris Volley
Siatkarze Lokomotiwu Nowosybirsk
Siatkarze SCC Berlin
Siatkarze Rennes Volley 35
Siatkarze Chemika Bydgoszcz
Serbscy olimpijczycy